West Side oder Westside ist der Name folgender geographischer Objekte

in Großbritannien:

 West Side, Äußere Hebriden, Schottland

in der Schweiz:
 Westside (Bern), ein Freizeit- und Einkaufszentrum in Bern-Brünnen

in den Vereinigten Staaten:
 West Side (Chicago)
 Westside (Iowa)
 Westside (Kalifornien)
 West Side (Manhattan), New York
 Upper West Side, nördlicher Teil der West Side Manhattans
 West Side Township (Iowa)
 Westside Township (Minnesota)
 Westside Township (Nebraska)

Siehe auch:
 West Side Boys, bewaffnete Gruppe in Sierra Leone
 West Side Irish Mob, eine Verbrecherbande in New York City
 West Side Story, US-amerikanisches Musical
 Westside Connection, eine US-amerikanische Gangsta-Rap-Gruppe
 Westside Kanaken, deutscher Dokumentarfilm